Die Orange Ekstraklasa 2006/07 war die 73. Auflage der höchsten polnischen Spielklasse im Fußball. Die Saison begann am 28. Juli 2006 und endete am 26. Mai 2007.
Zagłębie Lubin wurde zum zweiten Mal polnischer Meister.

16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Aus der 1. Liga 2005/06 waren zwei Klubs aufgestiegen: ŁKS Łódź, Widzew Łódź, welche den Absteiger Polonia Warschau ersetzten. Lech Posen, sportlich in der letzten Saison abgestiegen, fusionierte mit Amica Wronki und behielt damit den Ligaplatz in der Ekstraklasa.

Als erster Absteiger stand Pogoń Szczecin fest, ehe Wisła Płock am letzten Spieltag ebenso ins Unterhaus abstieg. Durch Korruptionsaffären wurden die Vereine Arka Gdynia und Górnik Łęczna zum Zwangsabstieg verurteilt.

Teilnehmer 

An der Ekstraklasa 2006/07 nahmen folgende 16 Mannschaften teil:

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle mit wichtigen Daten auf 90minut.pl (polnisch)

Einzelnachweise 

2006
Fußballsaison 2006/07